Юйчэн (Яань) (雨城) — район городского округа Яань провинции Сычуань (КНР)
 Юйчэн (Дэчжоу) (禹城) — городской уезд городского округа Дэчжоу провинции Шаньдун (КНР)
 Юйчэн (Шанцю) (虞城) — уезд городского округа Шанцю провинции Хэнань (КНР)